Пауль Бріль (нід. Paul Bril; бл. 1554 —† 7 жовтня, 1626, Рим) — фламандський художник-пейзажист і гравер зламу 16—17 ст.
 Бріль Антон Піусович (1933(1933) — ?) — латвійський радянський державний і комуністичний діяч.